Ненапряжённые гласные переднего ряда — гласные звуки, употребляющиеся в некоторых языках. Определяющей особенностью ненапряжённых гласных переднего ряда является положение языка, который располагается практически так же, как и при произношении гласных переднего ряда, только язык расположен чуть глубже во рту.

Список ненапряжённых гласных переднего ряда согласно МФА 

Ненапряжённые гласные
Гласные переднего ряда